Червишевское муниципальное образование — сельское поселение в Тюменском районе Тюменской области Российской Федерации.

Административный центр — село Червишево.

География 
Общая длина административной границы Червишевского муниципального образования — 177,69 км.

История 
Село Червишево основано в 1648 году.Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения».

Население 

На конец 2010 года работающее население Червишевского муниципального образования составляло 2950 человек, пенсионеры — 1383 человек, учащиеся — 694 человек.

Состав сельского поселения

Спорт 
В селе Мичурино находится областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Примечания

Ссылки 
 Герб Червишевского муниципального образования

Муниципальные образования Тюменского района
Сельские поселения Тюменской области